Only One – singolo dei Goo Goo Dolls del 1995
Only One – album degli Shinhwa del 2000
Only One – singolo degli Yellowcard del 2005
Only One – album degli U-KISS del 2010
Only One – album di BoA del 2012
Only One – singolo di Kanye West del 2014
Only One – singolo di Ali Gatie del 2017

Pagine correlate 
 The Only One